Goetia steht für 

 Goëtie, eine Form der Magie
 Ars Goetia, eine okkulte Schrift
 Goetia (Computerspiel), ein Adventure aus dem Jahr 2016
 Goetia (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung
 Göetia, ein Album der Band Mystifier